Wycliffe steht für:

 John Wycliffe (1984), einen englischen Film
 Wycliffe (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 1994 
 Wycliffe Bible Translators International, eine evangelikale Organisation, siehe Wycliff
 Wycliffe College (Gloucestershire), Internat in England

Siehe auch:
 Wyclif-Bibel (auch Wycliffe-Bibel), eine Bibelübersetzung
 Wickliffe